Calcara – antica fornace per l'ottenimento della calce
 Calcara – località di Malta (anche Kalkara)
 Calcara – frazione di Crespellano, città metropolitana di Bologna
 Calcara – frazione di Monte di Malo, provincia di Vicenza
 Calcara – frazione di Ussita, provincia di Macerata
 Calcara – contrada di Messina